Сезон 1974—1975 года стал 58-м сезоном Национальной хоккейной лиги. В НХЛ были приняты два новых клуба — «Вашингтон Кэпиталз» и «Канзас-Сити Скаутс». Обладателем Кубка Стэнли, второй год подряд, стала команда «Филадельфия Флайерз».

Обзор 
После добавления в лигу двух новых клубов — «Вашингтон Кэпиталз» и «Канзас-Сити Скаутс», — НХЛ увеличила число проводимых командами игр с 78 до 80, а также разбила команды на две конференции и четыре дивизиона. Восточный дивизион превратился в Конференцию Принца Уэльского, с дивизионами Адамса и Норриса. Западный дивизион стал Конференцией Кларенса Кэмпбелла, с дивизионами Патрика и Смита.

Регулярный сезон 
Впервые в истории НХЛ сразу три команды набрали равное количество очков по итогам регулярного сезона — «Монреаль», победитель дивизиона Норриса, «Баффало», победитель дивизиона Адамса и «Филадельфия», победитель дивизиона Патрика. По бо́льшему числу побед победителем регулярного чемпионата стала «Филадельфия». В слабейшем дивизионе — дивизионе Смита — первенствовал «Ванкувер».
 И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки

Плей-офф Кубка Стэнли 
После изменения структуры чемпионата, появились нововведения и в проведении плей-офф. Количество участников было увеличено с 8 до 12 — по 3 лучших команды из каждого дивизиона. Команды, занявшие в своих дивизионах первые места, выходили в плей-офф напрямую, в то время как, команды, занявшие вторые и третьи места, играли стыковые матчи до двух побед за право играть в четвертьфинале.

По ходу розыгрыша Кубка Стэнли 1975 года, «Нью-Йорк Айлендерс», игравшие в своём первом плей-офф с момента появления в лиге в 1972 году, сумели выиграть серию, в которой проигрывали 0:3. Это произошло в четвертьфинале против «Питтсбурга». До них подобное удавалось лишь «Торонто Мэйпл Лифс», которые в 1942 году обыграли в финале Кубка Стэнли «Детройт».

В полуфинале «Айлендерс» почти повторили это чудо. Уступив в первых трёх поединках «Филадельфии», они выиграли три следующие игры и сравняли счёт в серии, но в седьмой игре, против действующего обладателя Кубка Стэнли, они потерпели поражение и выбыли из дальнейшего розыгрыша.

Впервые обе команды попавшие в финал Кубка Стэнли — «Баффало Сейбрз» и «Филадельфия Флайерз» — были не из «Оригинальной шестёрки».

Предварительный раунд

¼ финала

½ финала

Финал

Награды

Команды всех эвёзд

Статистика игроков

См. также 
 Обладатели Кубка Стэнли
 Матч всех звёзд НХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1974 год в хоккее
1975 год в хоккее